A 2014. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet a norvég Marit Bjørgen nyerte meg. A versenyszámban Magyarország nem indított versenyzőt, a gyergyószentmiklósi Sára Tímea a román csapat színeiben szerepelt. A verseny helyi idő szerint 14 órakor, magyar idő szerint 11 órakor kezdődött.

A versenyzők az első 7,5 km-t klasszikus stílusban teljesítették, majd sílécet cseréltek, ami körülbelül 30–40 másodpercet vett igénybe. Ezt követően a másik 7,5 km-t szabad stílusban futották.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

Sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon